Соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений среди женщин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 11 августа в национальном центре стрелкового спорта в районе Деодоро. В соревнованиях приняли участие 37 спортсменок из 27 стран.

Действующая олимпийская чемпионка в данной дисциплине американка Джейми Линн Грин завершила карьеру и не защищала своё звание. Олимпийской чемпионкой стала представительница Германии Барбара Энгледер.

Призёры

Формат 
В квалификации производятся по 20 выстрелов из каждого положения. Количество пробных выстрелов не ограничено (общее время на выполнение квалификации 2 часа: 15 минут пробные, 1 час 45 минут на стрельбу).

Финал состоит из 45 зачётных выстрелов в положении: «с колена», «лежа» и «стоя», отстрелянных в указанной последовательности. Финал начинается с трёх серий по пять выстрелов с колена с лимитом времени 200 секунд на серию. После семи минут времени на смену положения и пробные выстрелы, финалисты стреляют 3 х 5 выстрелов лежа с лимитом времени 150 секунд на серию. После девяти минут времени на смену положения и пробные выстрелы, финалисты стреляют 2 х 5 выстрелов за 250 секунд на серию. Два финалиста с наименьшими результатами выбывают после 10 (2 х 5) выстрелов стоя. Финал продолжается пятью одиночными выстрелами стоя, на каждый даётся 50 секунд. Далее спортсмены с наименьшими результатами выбывают после каждого выстрела. Равенства определяются результатом перестрелок.

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Квалификация

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF)